Az 1984-es wimbledoni teniszbajnokság női döntőjét két amerikai játszotta, a győztes Martina Navratilova lett Chris Evert-Lloyd előtt.

Kiemeltek 

<ol start="1">
  Martina Navratilova (Bajnok)
  Chris Evert-Lloyd (Döntős)
  Hana Mandlíková (Elődöntős)
  Pam Shriver (Negyeddöntős)
  Zina Garrison (Második kör)
  Kathy Jordan (Elődöntős)
  Manuela Maleeva (Negyeddöntős)
  Kathy Horvath (Második kör)

  Wendy Turnbull (Negyedik kör)
  Jo Durie (Negyeddöntős)
  Lisa Bonder-Kreiss (Harmadik kör)
  Claudia Kohde-Kilsch (Negyedik kör)
  Barbara Potter (Negyedik kör)
  Helena Suková (Negyedik kör)
  Temesvári Andrea (Negyedik kör)
  Carling Bassett (Harmadik kör)

Főtábla 

 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = feladta
 w/o = visszalépett

Döntők

További információk 
 Eredmények az ITFtennis.com honlapon 

1984 a teniszben